Александр Поликарпов:
 Поликарпов, Александр Васильевич (1753—1811) — действительный тайный советник, сенатор, кавалер ордена Святого Георгия III класса.
 Поликарпов, Александр Романович (1897—1939) — деятель НКВД, старший лейтенант госбезопасности.